Афана́сьевский Си́мвол ве́ры () — древний христианский символ веры.

Авторство 
Традиционно в католичестве приписывался святому Афанасию Александрийскому, жившему в IV веке и писавшему на греческом языке, чем и объясняется его название.

Впервые авторство свт. Афанасия Великого было поставлено под сомнение в 1642 году в труде голландского кальвиниста Г. Восса. Это мнение было поддержано многими учёными.

Аргументы против авторства Афанасия были следующими: отсутствует греческий текст символа; никто из греческих отцов этот символ веры не цитирует и даже не упоминает, (первое упоминание у греков «Quicumque vult» относится к XII веку); сам Афанасий был строгим поборником только одного символа — Никейского; символ содержит филиокве, которое, хоть и встречается в творениях Афанасия, еще не вошло в ряд особо обсуждаемых догматов веры.

Символ веры имеет западное происхождение. В настоящее время существует множество гипотез принадлежности символа — Амвросий Медиоланский, Августин, Викентий Леринский, Иларий Пиктавийский, Евсевий Кесарийский, Евсевий из Верчелли и другие. Однако вопрос авторства до сих пор не решён, так как в сочинениях вышеназванных авторов нет ни цитат из данного символа, ни его упоминания. Обнаружение в 1940 году неизвестной ранее работы Викентия Леринского, язык которой исключительно похож на язык Афанасьевского символа, породило версию о принадлежности символа Викентию Леринскому или его ученикам. Также неизвестно время появления символа. Ряд исследователей предлагал датировки «не ранее 430 года», «период до появления несторианства», «533 год».

Самая ранняя рукопись, содержащая «Quicumque vult», это рукопись «проповедей под именем Святого Анастасия». По мнению  её авторство принадлежит Цезарю Арльскому. Она находится в епархиальной Кёльнской библиотеке (Ж. Морен датировал её IX веком).

Symbolum Quicumque на Востоке 

Первые упоминания на Востоке относятся к XII веку. В Москве впервые Symbolum Quicumque, под именем «Символ преосвященного Афанасия патриарха Александрийского», был напечатан в 1644 году при царе Михаиле Феодоровиче в 47 главе сборника, составленного Стефаном Зизанием, — в Кирилловой книге (он издавался в Вильне на польском и на белорусском языках в 1596 году). В Кирилловой книге фраза: «Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens» переведена как: «Дух Святый не рожден, не создан, но исходящ» . В Требнике Киевского митрополита Петра Могилы Афанасьевский Символ веры на церковнославянском языке (без заглавия) включен в «Чин како приимати возраст имущих от жидов, или от поган, или от еретик, неверующих в святую Троицу единосущную и неразделимую»; и в этот же Требник, уже под названием «Афанасьевский», Символ веры включен в «Воследование молебное о избавлении недугающаго от обуревания и насилия духов нечистых и молитвы заклинательные тех же лукавых духов»; в обоих случаях вхождения Символа в текст Требника во фразе «Дух Святый от Отца есть, не сотворенный, не созданный, ниже рожденный, но исходящий» отсутствует «от Сына», то есть филиокве. Под влиянием многочисленных выпускников Киево-Могилянской коллегии, приехавших в Москву со второй половины XVII века и возводимых на архиерейские кафедры, Афанасьевский Символ веры без Филиокве помещают на первые страницы многих изданий Псалтыри.

Митрополит Димитрий Ростовский считал, что Символ принадлежит святителю Афанасию и писал:

Содержание 
Символ содержит опровержение многочисленных ересей первых веков христианства, главным образом арианства, несторианства, монофизитства. В текст символа входит филиокве, что доказывает его появление в поздней Западной церкви.

Богослужебное использование 

Практика литургического использования «Quicumque vult» восходит примерно к IX веку.
 
Текст Афанасьевского Символа веры используется в богослужении Римско-католической церкви в составе Литургии Часов. Кроме того его используют в богослужениях англикане и лютеране. В православной церкви Афанасьевский Символ веры не используется.

Текст

Примечания

Литература 
 «Афанасиев символ веры» //Православная энциклопедия
 

Символы веры в христианстве
Книга Согласия
Произведения V века
Афанасий Великий